Новые Дворы — название нескольких населённых пунктов в Белоруссии и России:

Белоруссия 
 Новые Дворы — деревня в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Новые Дворы — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Новые Дворы — деревня в Вяземском районе Смоленской области (Каснянское сельское поселение).
 Новые Дворы — деревня в Вяземском районе Смоленской области (Поляновское сельское поселение).